Наталья Алексеевна Орлова (род. 29 августа 1969, Рубцовск, Алтайский край, РСФСР, СССР) — российский партийный и политический деятель, первый заместитель руководителя Центрального исполнительного комитета — руководитель Управления финансово-хозяйственного обеспечения партии Единая Россия (2012—2021). Избрана по партийному списку депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва в 2021 году (от региональной группы республики Башкортостан).

Из-за вторжения России на Украину, находится под международными санкциями Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран.

Биография 
В 1992 году окончила Кустанайский сельскохозяйственный институт. В 2018 году окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, государственное и муниципальное управление. Прошла трудовой путь от инженера-экономиста до директора по финансовому управлению и развитию в различных коммерческих структурах. С 2004 года заместитель руководителя Управления финансово-хозяйственного обеспечения Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия». В 2012—2021 года Первый заместитель Руководителя Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» – руководитель Управления финансово-хозяйственного обеспечения. Уполномоченный представитель по финансовым вопросам Владимира Путина на выборах Президента Российской Федерации 2004, 2008, 2012, 2018 годах и партии на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого созывов.

В 2021 году на выборах в Государственную думу получила по партийному списку мандат депутата Государственной думы VIII созыва от партии Единая Россия от республики Башкортостан.

Примечания 

Выпускники Российской академии народного хозяйства и государственной службы
Члены «Единой России»
Женщины-политики России
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VIII созыва
Финансисты России
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине